Алексей Прасолов:
 Прасолов, Алексей Михайлович (род. 1950) — председатель Государственного Совета Удмуртской Республики.
 Прасолов, Алексей Тимофеевич (1930—1972) — русский поэт.